

Aziende 
 Northwest Airlines – compagnia aerea statunitense
 Northwest Airlink –compagnia aerea statunitense

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Northwest – comune della Carolina del Nord
 Northwest Angle – township del Minnesota
 Northwest Harbor – census-designated place dello stato di New York
 Northwest Harborcreek – census-designated place della Pennsylvania
 Northwest Harwich – census-designated place del Massachusetts
 Northwest Harwinton – census-designated place del Connecticut
 Northwest Ithaca – census-designated place dello stato di New York
 Northwest Snohomish – census-designated place dello stato di Washington

Personaggi immaginari 
 Pacifica Northwest – personaggio della serie d'animazione Gravity Falls
 Preston Northwest – personaggio della serie d'animazione Gravity Fall]
 Priscilla Northwest – personaggio della serie d'animazione Gravity Fall]

Sport 
 Northwest Division – division della National Basketball Association
 Northwest Division – division della National Hockey League
 Northwest League Italiana – legadi baseball italiana

Pagine correlate 
 Northwest Division